Kabinett Stresemann bezeichnet folgende Regierungen des Deutschen Reichs unter Gustav Stresemann (DVP):
Kabinett Stresemann I (August bis Oktober 1923)
Kabinett Stresemann II (Oktober bis November 1923)